Cette page contient les pages d'homonymie de Alène et Alêne.

Alène

Prénom 
Alène est une variante du prénom Aline. Aline de Dilbeek est aussi connu sous le nom d'Alène de Dilbeek.

Toponyme 

 Alène, une rivière française qui coule dans le département de la Nièvre ;
 communauté de communes entre l'Alène et la Roche, une structure intercommunale, située dans le département français de la Nièvre.

Autres 
 Cœur d'Alène, un peuple amérindien de l'ouest des États-Unis
 cœur d'alène, leur langue, qui fait partie de la famille des langues salish

Alêne 

L'alêne est un outil servant à percer le cuir.

Voir aussi 
 
 Allène, une famille de composés organiques dont le parent, le propadiène, est aussi appelé allène.
 Haleine
 Hallennes